Стјубен има више значења:
 Округ Стјубен (Њујорк)
 Округ Стјубен (Индијана)
 Стјубен (Висконсин)